Ангер () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Вайц. . Официальный код  —  61756.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хуберт Хёфлер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 15 мест.
 СДПА занимает 4 места.
 СПО занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница  

Общины Штирии